

Ім'я Соломія 
 Соломі́я — жіноче ім'я.

Відомі особи 
 Соломія Крушельницька (1872—1952) — українська оперна співачка, педагог.

Географія 

 Соломія — село в Гайворонському районі Кіровоградської області.

Примітки